Московское Суворовское военное училище (МсСВУ) — военное образовательное учреждение среднего образования Министерства обороны Российской Федерации, расположенное в Москве. Подчинено Главнокомандующему Сухопутными войсками Российской Федерации.

История

Горьковское СВУ 
Суворовское военное училище формировалось в г. Горьком в период с 4 июля 1944 г. по 1 октября 1944 г. на основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 04.06.1944 г. № 6002, директивы Генерального штаба Красной Армии от 10.06.1944 г. № Орг/7/309472, директивы организационно-мобилизационного отдела штаба Московского военного округа от 17.06.1944 г.
 
Формирование училища закончилось 1 октября 1944 года (приказ по училищу от 01.10.1944 г. № 023). Годовой праздник училища приказом Министра обороны СССР от 30.12.1961 г. № 00149 установлен 1 октября.
 
Суворовское военное училище комплектовалось детьми погибших на фронте и сражающихся воинов Красной Армии. Отбор проводился специальными комиссиями обкомов партии Ленинградской, Московской, Горьковской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей и Главным управлением кадров Наркомата обороны СССР.
 
В первом наборе были: дети погибших на фронте — 236 человек — 46,7 %; дети сражающихся воинов Красной Армии — 164 человека — 32,7 %; дети инвалидов войны — 19 человек — 3,8 %; дети партизан и советских работников — 13 человек — 2,6 %; дети рабочих и служащих — 67 человек — 13,3 %; в том числе сироты — 29 человек — 5,7 %.
 
Всего в первом наборе было — 505 человек.
 
Первым начальником училища был назначен генерал-майор Железников Карп Афанасьевич (23.06.1944-27.04.1950), заместителем начальника училища по политчасти — начальником политотдела полковник Толстой Георгий Ильич (25.07.1944-03.02.1950), заместителем начальника училища — начальником учебного отдела полковник Аверин Александр Ильич.
 
8 ноября 1944 года на площади Минина в г. Горьком училищу было вручено Красное Знамя образца, установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.12.1942 г. и грамота Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.44 г. Вручение Знамени производил заместитель начальника УВУЗ ГУК НКО СССР гвардии генерал-майор Никитченко.
 
Город Горький направил в Училище лучших учителей, а армия — опытных боевых офицеров с педагогической подготовкой.
 
За период своего существования с 1944 по 1956 годы. Горьковское СВУ сделало 8 выпусков.
 
 
Многие выпускники Горьковского СВУ стали видными государственными деятелями, военачальниками, деятелями науки, культуры и искусства.
 
Воспитанники Горьковского СВУ принимали активное участие в жизни страны, города Горького: 210 воспитанников училища в составе отдельного сводного полка суворовцев приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945г; в 1949 году 56 суворовцев были участниками I Спартакиады Суворовских военных, Нахимовских военно-морских и артиллерийских подготовительных училищ в Москве и разделили 4-5 места с Калининским СВУ, завоевав 3 командных приза из 15 и 18 грамот за первые места из 88, заняв первое место по баскетболу и гимнастике; в 1951 г. в г. Киеве училище заняло общее 2-е место, заняв первое место по плаванию, прыжкам в воду, второе место — по баскетболу, лёгкой атлетике и много третьих мест по различным видам спорта.
 
Команда суворовцев неоднократно занимала первые места на мужском чемпионате г. Горького по баскетболу, была рекордсменом города в эстафете 4×100 м, постоянным победителем легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Горьковская правда» и др.
 
В последующие годы начальниками Горьковского СВУ были: генерал-майор Смирнов Гурий Николаевич(27.04.1950-25.07.1953); генерал-майор Анисимов Борис Афанасьевич(1953-1956).

Московское СВУ 

30.08.1956 Горьковское Суворовское военное училище передислоцировано в г. Москву (Фили) на фонды, освобожденные Центральными курсами усовершенствования офицеров разведки, и переименовано в Московское Суворовское военное училище.
 
С ноября 1957 года Московское Суворовское военное училище принимало участие во всех военных парадах, проходивших на Красной площади.
 
Со временем изменилась система подготовки суворовцев. В 1964 году училище перешло на трёхлетнюю программу обучения. Стали принимать мальчиков после 8-го класса в возрасте 15-16 лет.
 
21.12.1991 училище передислоцировано в г. Москву, Извилистый проезд, дом 11 на фонды, освобожденные 30-й школой младших специалистов строительных войск.
 
За 6 лет была проведена большая работа, были перестроены казарменный фонд, учебные классы и спортивные залы, библиотека. В настоящее время училище располагает современной учебно-материальной базой, хорошими жилищно-бытовыми условиями, двумя спортивными залами со сложными тренажёрами, телевизионным центром, уникальным библиотечным фондом. В Московской области оборудован стационарный полевой учебный центр. Суворовцы имеют все возможности для гармоничного развития и самосовершенствования.
 
За период своего существования Московское (Горьковское) СВУ произвело 63 выпуска, дало путёвку в жизнь более 11 тысячам воспитанникам, 384 суворовца закончили училище с золотыми и серебряными медалями.
 
Училище гордится своими воспитанниками, ставшими героями Советского Союза при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан.
 
За успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верхового Совета СССР старшему лейтенанту Филиппову Олегу Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
 
За успешное выполнение боевой задачи по удержанию горного перевала в Демократической Республике Афганистан до подхода главных сил и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР командиру десантно-штурмовой роты капитану Козлову Сергею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
 
Из числа выпускников Московского Суворовского военного училища многие стали генералами. Среди них — генерал-полковник Кочкин Г. А., генерал-лейтенант Стрельников В. Г., генерал-майор Егоров А. И. и др. Среди выпускников училища немало учёных, есть дипломаты и актёры. Так, Иванов Игорь Сергеевич — дипломат, бывший министр иностранных дел РФ и секретарь Совета безопасности РФ.

Деятельность 
В Москве изначально располагалось рядом со станцией метро "Фили". В 1991 году было переведено на Извилистый проезд, дом 11 (станция метро "Бабушкинская"), где и находится по сей день. С 2011 года выпуск суворовцев проводится на Соборной площади Кремля. Напротив Московского СВУ расположен Московский пограничный институт ФСБ России.

Епископ Красногорский Савва, председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, отзывается об Мс СВУ:

Начальники училища 
В Горьком:
 генерал-майор Железников Карп Афанасьевич (1944—1950),
 генерал-майор Смирнов Гурий Николаевич (1950—1953),
 генерал-майор Анисимов Борис Афанасьевич (1953—1956).

В Москве:
  генерал-майор Вагин, Леонид Иванович, Герой Советского Союза (1956—1961),
  полковник Мусланов Григорий Фёдорович, Герой Советского Союза (1961—1963),
 генерал-майор Савченко Сергей Степанович (1963—1965),
  генерал-майор Федотов Василий Николаевич, Герой Советского Союза (1965—1973),
 генерал-майор Киволя Пётр Фёдорович (1973—1982),
 генерал-майор Суменков Иван Иванович (1982—1991),
 генерал-майор Корнилов Николай Алексеевич (1991—1998),
 генерал-майор Рощин Вячеслав Александрович (1998—2006),
 генерал-майор Нечаев Андрей Васильевич (2006—2009),
 полковник Томашов Александр Сергеевич (2010—2011),
 Аглушевич Александр Владимирович (2011—2013),
 генерал-майор Касьянов Александр Михайлович (2013—2017),
 генерал-лейтенант Поляков Виктор Тимофеевич (с 2017).

Выпускники училища 
 Бочаров, Андрей Иванович — военный и государственный деятель, Герой Российской Федерации (1996).
 Вожакин, Михаил Георгиевич — генерал-полковник, начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ.
 Гребёнкин, Дмитрий Михайлович - майор, Герой Российской Федерации (посмертно)
 Иванов, Игорь Сергеевич — Министр иностранных дел РФ с 1998 по 2004 год
 Козлов, Сергей Павлович — капитан, командир десантно-штурмовой роты, Герой Советского Союза
 Лобанов, Александр Иванович — генерал-майор, начальник МВВКУ
 Макаренко, Владимир Афанасьевич — учёный-востоковед
 Посадский, Владислав Анатольевич — полковник, Герой Российской Федерации (посмертно)
 Сергун, Игорь Дмитриевич — генерал-лейтенант, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ, Герой Российской Федерации
 Стас Намин — музыкант, композитор и продюсер
 Филиппов, Олег Павлович — старший лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно)
 Шаврин, Сергей Иванович — полковник, Герой Российской Федерации (1996)
 Щетнев, Роман Николаевич — подполковник, Герой Российской Федерации (2000)
 Юденков Сергей Анатольевич  — лейтенант, командир разведвзвода, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно)

См. также категорию: Выпускники Московского суворовского военного училища

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Московского СВУ
 Московского СВУ на сайте Минобороны России
 Московское СВУ на сайте «Российские Кадеты»
 История Горьковского СВУ на сайте «Кадеты России»
 Московское СВУ на сайте «Kadetki.ru»
 Знак выпускника Московского СВУ

Средние специальные учебные заведения Москвы
Учебные заведения Министерства обороны России
Сухопутные войска Российской Федерации